Antoine de Noailles (1504–1562) – francuski książę, admirał i dyplomata
 Antoine de Noailles (1841–1909) – francuski książę
 Antoine de Noailles (1841–1909) – francuski książę